Одиночный женский разряд по бадминтону на Летних Олимпийских играх 2012 года проходил с 28 июля по 4 августа на Арене Уэмбли.

Формат соревнований 
Мероприятие начинается с предварительного этапа: спортсмены делятся на группы, и каждая спортсменка играет с каждой в своей группе. 16 победителей групп переходят в плей-офф соревнований, где и определятся медалисты.

Квалификация 
После квалификационного отбора список участников выглядит так (розовый цвет строчки означает снятие с соревнований):

Более одного участника отправляют Китай (3 спортсменки), Тайвань (2 спортсменки) и Южная Корея (2 спортсменки).

Соревнование

Финальные раунды

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Группа M

Группа N

Группа O

Группа P

Примечания